Мария Илларионовна Асланова (Матвиенко) (12 февраля 1920, Воронежская губерния — 12 декабря 2014, Ростов-на-Дону) — советская работница сельского хозяйства, Герой Социалистического Труда.

Биография 
Родилась 12 февраля 1920 года в селе Лофицком (ныне — Богучарского района Воронежской области) в семье крестьянина. Девичья фамилия — Матвиенко.

В 1929 году пошла в школу и в 1936 году окончила семь классов.

С 16 лет пошла работать в Шахтинский лесопитомник, где проработала до 1938 года. В 1938 году семья переехала жить в совхоз «Реконструктор» Аксайского района Ростовской области. Здесь Асланова вначале работала рабочей. А в 1939 году, окончив в Москве курсы мастеров-стахановцев виноградарства, стала работать звеньевой на винограднике. С 1944 года работала бригадиром виноградарской бригады.

С 1955 по 1962 год не работала по состоянию здоровья. В 1962 году переехала жить в Ростов-на-Дону, где с 1962 по 1975 год работала на заводе «Ростсельмаш» газорегулировщицей.

В 1975 году вышла на заслуженный отдых. Умерла 12 декабря 2014 года на 95-м году жизни.

Награды 
 За получение высокого урожая винограда в 1948 году — 96 центнеров с гектара на площади 10 гектаров, Указом Президиума Верховного Совета СССР от 5 октября 1949 года М. И. Матвиенко было присвоено звание Героя Социалистического Труда.
 В 1955 году за успехи в социалистическом соревновании награждена «Малой серебряной медалью» и медалью «За доблестный труд в Великой отечественной войне 1941—1945 гг.».
 В 1974 году получила знак «Победитель социалистического соревнования».
 В 1995 году награждена медалью «50 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.».
 В 2005 году получила медаль «60 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.».
 Ветеран труда.

См. также 
 Список Героев Социалистического Труда Ростовской области

Примечания

Ссылки 
 
 Асланова Мария Илларионовна
 Асланова, Мария Илларионовна // Герои труда Дона: биобиблиографический справочник / Донская государственная публичная библиотека. Ростов-на-Дону, 2008—2014